Shingle est terme anglais signifiant bardeau ou galet. Ce terme peut se référer à:

Construction 

 Bardeau de toits (anglais: Roof shingles) ou bardeaux de mur, y compris:
 Bardeaux de bois (anglais: Shake (shingle))
 Shake (shingle) (anglais: Shake (shingle)), un bardeau de bois qui est divisé d'un boulon, avec un aspect plus rustique qu'un bardeau scié
 Quercus imbricaria (anglais: shingle oak), ou chêne de bardeau, bois utilisé pour les bardeaux
 Bardeaux d'amiante (anglais: Asbestos shingle), bardeaux de toit ou de mur fabriqués avec panneau d'amiante-ciment
 Bardeau d'asphalte (anglais: asphalt shingle), un matériau de couverture résidentiel commun en Amérique du Nord
 Bardeau de toiture (anglais: roof tiles), en céramique ou autres matériaux
 Bardeaux d'ardoise (anglais: slate shingle), bardeaux de toit ou de mur en ardoise
 Bardeau solaire (anglais: solar shingle), un collecteur solaire conçu pour ressembler à un bardeau de toit
 Architecture de style de bardeau (anglais: shingle style architecture), un style simple de maison américain avec peu d'ornementation

Science et technologie 
 Herpes zoster ("shingles"), une maladie des nerfs
 Shingling (métallurgie), le processus de consolidation du fer ou de l'acier avec un marteau lors de la production
 Shingle back (Trachydosaurus rugosus), une espèce de "skink" trouvée en Australie
 Enregistrement magnétique à bardeau (anglais: shingled magnetic recording (SMR)), une technologie d'enregistrement de données de stockage magnétique utilisée dans les disques durs

Autres utilisations 
 Plage de galets (anglais: "Shingle Beach"), en particulier en Europe occidentale, une plage composée de galets et de galets
 Shingle bob, une coiffure courte pour les femmes dans le milieu des années 1920
 Danse Shingle, une forme de danse solo semblable à la danse de claquettes, d'origine afro-américaine

Toponymes 
 Rivière Shingle, un affluent de la rivière aux Bleuets (rivière Bazin), qui coule dans la MRC Antoine-Labelle, dans les Laurentides, au Québec, Canada.
Shingle Springs, une census-designated place du comté d'El Dorado, en Californie, aux États-Unis, située dans la Sierra Nevada.
Shingle Creek, une banlieue du Nord-Ouest de Camden community à Minneapolis, au Minnesota, aux États-Unis.
Shingle Marsh, en Ontario, au Canada
White Shingle, en Ontario, au Canada
Shingle Brooks, à Terre-Neuve et Labrador, au Canada
Shingle Pass, au Québec, au Canada
Kokanongwi Shingle, en Ontario, au Canada
Shingle Flats, en Alberta, au Canada
Grand lac Shingle, Comté de Renfrew, en Ontario, au Canada
Shingel Head, à Terre-Neuve et Labrador, au Canada
Shingle Cove, petite baie dans le secteur Nord-Ouest de Iceberg Bay sur la côte Sud de Coronation Island, dans les South Orkney Islands.
Erie Shingle, en Ontario, au Canada
Shingle Splitters Point, état des Nouvelles Wales Sud, en Australie.
Shingle House Creek, cours d'eau de l'état des Nouvelles Wales Sud, en Australie.
Shingle Beach Island, île du Manitoba, au Canada